Большако́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители   Большакова, Васса Васильевна (1935—2015) — советский учёный-психолог.
 Большакова, Гали Иосифовна (1892—1949) — российская балерина, Заслуженная артистка РСФСР (1940).
 Большакова, Екатерина Васильевна (1916—1963) — советский учёный-животновод, кандидат биологических наук, лауреат Сталинской премии.
 Большакова, Зоя Францевна (1912—1996) — советская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР.
 
 Большакова, Наталья Дмитриевна (род. 1943) — артистка балета, народный артист РСФСР.
 Большакова, Ольга Владимировна — российский историк.
 Большакова, Светлана:
 Большакова, Светлана Александровна (род. 1984) — бельгийская легкоатлетка (тройной прыжок).
  (род. 1969) — российская дзюдоистка, самбистка и тренер, чемпионка России по дзюдо (1996), чемпионка Европы по самбо (2000).